

Persone
Aurelio Spoto – partigiano e medico italiano
Domenico Spoto – vescovo cattolico italiano
Donald Spoto – scrittore statunitense
Francesco Spoto – presbitero italiano
Salvatore Spoto – giornalista e scrittore italiano

Altro
78310 Spoto – asteroide della fascia principale